Николь Море (; 20 декабря 1925, Буа-Коломб, Иль-де-Франс — 11 марта 2016, Версаль, Франция) — французская  кино и телевидения.

Биография 
Выступала, как танцовщица. Училась в Консерватории драматического искусства в Париже.

Дебютировала в кино в 1945 году. После съёмок в фильмах режиссёров Робера Брессона и Саши Гитри, была в 1950-х годах приглашена в Голливуд.

В 1960-х годах переехала в Великобританию и снялась в нескольких британских фильмах. Вернувшись во Францию, до середины 1980-х годов играла, в основном, в телевизионных фильмах.

За свою карьеру с 1945 по 1997 год снялась в около 70 кино- и телефильмах, телевизионных постановках.

Умерла в возрасте 89 лет и была кремирована на кладбища Порт-де-Триво в Кламаре.

Избранная фильмография 
 1983: Марианна, звезда для Наполеона — принцесса де Беневен
 1981: Одинокая Коко Шанель — эпизод
 1977: Глория — Алиса
 1972—1974: Жозеф Бальзамо — мадам де Граммон
 1970: Ноэль до четырёх ветров
 1966: Плохое время для мух
 1965: Полный свет на Станисласа — Клер
 1962: День триффидов — Кристина Дюран
 1959: Дом семи ястребов
 1958: Я и полковник — Сюзанна Руайе
 1957: Немедленное действие — Диана Росси
 1956: Смелый и храбрый
 1956: Оружие — Вивьен
 1955: Преданный муж
 1955: Наполеон: путь к вершине — эпизод (нет в титрах)
 1955: Касабланка (ТВ) — Денис
 1954: Тайны Версаля  — герцогиня де Фонта́нж
 1954: Тайна инков — Елена Антонеску
 1953: Ночные компаньоны — Ивонн Лериш
 1953: Маленький мальчик потерян — Лиза Гаррет (озвучание — Марина Ладынина)
 1953: Враг общества № 1 — Пегги
 1950: Дневник сельского священника — мисс Луиза
 1945: Чёрный всадник

Примечания

Ссылки